Haugland ist der Familienname folgender Personen:
 Aage Haugland (1944–2000), dänischer Opernsänger
 Eugen Haugland (1912–1990), norwegischer Dreispringer
 Hanne Haugland (* 1967), norwegische Hochspringerin, Enkelin von Eugen
 Ian Haugland (* 1964), schwedischer Musiker
 Jens Haugland (1910–1991), norwegischer Jurist und Politiker 
 Knut Haugland (1917–2009), norwegischer Entdecker, Teilnehmer der „Kon-Tiki-Expedition“
 Tonje Haugland, norwegische Sopranistin
 Valgerd Svarstad Haugland (* 1956), norwegische christdemokratische Politikerin

Haugland ist der Name folgender Orte:
 Haugland (Askøy), Ort in der Kommune Askøy, Norwegen